

Geografia
 Weiner, comune statunitense nell'Arkansas

Persone 
 Anthony Weiner, politico statunitense
 Lawrence Weiner, artista visivo statunitense
 Leó Weiner, compositore ungherese
 Matthew Weiner, sceneggiatore statunitense
 Michael Weiner, arbitro di calcio tedesco

Film 
 Weiner, documentario di Josh Kriegman e Elyse Steinberg sul membro del Congresso U.S.A. Anthony Weiner, inedito in Italia